«Естадіо де ла Кераміка» () — футбольний стадіон у Вільярреалі, Іспанія, домашня арена ФК «Вільярреал».

Стадіон побудований та відкритий 1923 року. У 1952 році було здійснене розширення, а в 2005 році проведена реконструкція арени, у результаті якої стадіон було перебудовано згідно вимог Ліги чемпіонів УЄФА.

Місткість стадіону 24 890 глядачів складає половину кількості населення Вільярреала.

8 січня 2017 року стадіон «Естадіо Ель Мадригаль» офіційно перейменовано на «Естадіо де ла Кераміка» як визнання візитівкою регіону керамічну промисловість.

Посилання 
 Про стадіон на офіційному сайті ФК «Вільярреал» 
 Estadio de la Ceramica на stadiumguide.com  
 Estadio El Madrigal на footballtripper.com  

Стадіони Іспанії
Спорт у Вілярреалі
Споруди, збудовані 1923